National Historic Sites of Canada, aangewezen plaatsen van nationaal historisch belang in Canada
 National Historic Sites (Verenigde Staten), beschermde plaatsen van nationaal historisch belang in de Verenigde Staten
 Zie Lijst van gebieden in het National Park System van de Verenigde Staten#National Historic Sites